Ricardo Casas o Ricard Casas pueden hacer referencia a:

 Ricard Casas (1962-), entrenador de baloncesto español.

 Ricardo Antonio Casas (1955-), cineasta uruguayo nacido en Montevideo.

 Ricardo Casas (1967-), árbitro asistente de fútbol de Argentina.